

Zwierzęta 
Określenie „czarna pantera” może dotyczyć melanistycznych odmian kotów z rodzaju Panthera, w szczególności:
 lamparta
 jaguara

Kultura 
 Czarna Pantera –  fikcyjna postać, superbohater, znana z serii komiksowych wydawanych przez Marvel Comics
 Czarna pantera – niemiecki film z 1921 w reżyserii Johannesa Gutera
 Czarna pantera – brytyjski film z 1977 w reżyserii Iana Merricka
 Czarna Pantera – amerykański film z 2018 roku w reżyserii Ryana Cooglera na podstawie komiksowej postaci wydawnictwa Marvel Comics

Inne 
 K2 Black Panther – południowokoreański czołg
 Czarne Pantery – radykalna amerykańska organizacja polityczna
 Eusébio, ps. Czarna Pantera – portugalski piłkarz

Zobacz też 
 
 Pantera (ujednoznacznienie)